Военно-морские силы Албании () — один из родов войск вооружённых сил Республики Албания. Основные силы ВМС располагаются на базе Паша-Лиман близ города Влёра.

История 
Первые попытки создания военно-морского флота предпринимались в Албании с 1912 года, однако планы были сорваны начавшейся Первой Мировой войной. В этот период страна располагала всего несколькими кораблями. История современных военно-морских сил берёт начало в 1925 году, когда была создана Албанская республика. В 1928 году, после установления монархии, флот стал именоваться королевским.

После вторжения итальянских войск в 1939 году, албанские вооружённые силы были расформированы и большая часть кораблей была уничтожена.

После завершения периода итальянской оккупации и провозглашения Народной Республики Албания началось восстановление флота. В 1945 году в Дурресе была построена верфь, позволившая отремонтировать имеющиеся корабли.
В середине 50-х годов началась модернизация флота. В 1954 году на острове Сазани была построена инфраструктура для базирования отряда торпедных катеров. В 1958 году было создано подразделение подводных лодок. В 1961 году — во Влёре открылась Военно-морская академия.

До 1996 года в состав флота входило более 145 кораблей и судов. 45 из них — торпедные катера типа 025 китайской постройки, вооружённые двумя либо четырьмя торпедами калибра 533 мм. После выхода Албании из Организации Варшавского договора в 1961 году и последующим отказом Советского Союза от эксплуатации базы Паша Лиман, в состав флота также вошли четыре подводных лодки проекта 613. Помощь в обслуживании подводных лодок до 80-х годов оказывали китайские специалисты.

В 1992 году коммунистический строй в Албании сменился демократией. После этого началось активное сотрудничество с флотами других европейских государств, включая участие в различных учениях.

Во время кризиса 1997 года ряд кораблей флота получил повреждения. Инфраструктура также была в плохом состоянии. В 1998 году ряд кораблей был переведён на ремонт в Италию. Помощь в восстановлении баз флота, кроме Италии, оказывали также США, Германия, Греция и Турция. В том же 1998 году из состава флота были выведены подводные лодки советской постройки.

В результате ряда соглашений, с 1998 по 2004 год, албанский флот получил 16 патрульных кораблей от США и Италии. В 2004 году было подписано соглашение с ВМС Италии, по которому итальянская сторона предоставляла оборудование и техническую помощь в обновлении средств обеспечения навигации.

В 2007 году флот был реорганизован и разделён на две флотилии и батальон материально-технического обеспечения.

Организационный состав

Пункты базирования 
ВМС Албании располагают двумя военно-морскими базами — Кепи и Палит в Дурресе, Пашалиман близ Влёры.

Военно-морская база Пашалиман, расположенная у города Влёра, используется албанскими ВМС с 50-х годов XX века. В то время это была одна из немногих военно-морских баз в Средиземноморье. Модернизация базы была осуществлена при поддержке Греции и Турции. В настоящее время на базе находятся выведенные из состава флота подводные лодки проекта 613 и ныне действующие корабли — сторожевые катера типа «Damen Stan».

На территории базы действует также гражданская инженерная фирма и судостроительное предприятие.

До вывода из состава флота, албанские субмарины базировались в бункере Порто-Палермо. Ныне этот пункт базирования используется для проведения учений и тренировок.

Боевой состав

Патрульные силы

Береговая охрана (Roja Bregdetare) 
Не показаны патрульные катера водоизмещением менее 100 т.

Флаги кораблей и судов

Флаги должностных лиц

Знаки различия

Адмиралы и офицеры

Старшины и матросы

См. также 
 Список подводных лодок ВМФ Албании

Примечания

Ссылки 

Военно-морские силы Албании